

Patronyme 

Laplante est un patronyme courant au Québec ( le plus courant), porté notamment par :

 André Laplante (1949-), pianiste québécois ;
 Bruno Laplante (1938-), baryton, récitaliste et chanteur d'opéra québécois ;
 Jean de Laplante (1919-2004), journaliste et écrivain québécois ;
 Laurent Laplante (1934-2017), journaliste et écrivain québécois ;
 Pierre Laplante, fondateur supposé de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick, en 1757 ;
 Robert Laplante (1952-), sociologue et journaliste québécois.

Autres :

 Charles Laplante (1837 -1903), graveur français.

Personnalités fictives 
 Achille Laplante, personnage interprété par Jérémie Boucher dans la série québécoise Grande Ourse ;
 Bernard « Bernie » Laplante, personnage interprété par Dustin Hoffman dans le film Héros malgré lui ;
 Catherine Laplante, personnage interprété par Anne Dorval dans la série québécoise Grande Ourse ;

Toponyme 
 Laplante est un village du comté de Gloucester, au nord-est de la province canadienne du Nouveau-Brunswick (il est possible que son nom ait été attribué en hommage à Pierre Laplante.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants au Québec